Paunović je priimek več oseb:
 Milenko Paunović (1889-1924), srbski skladatelj
 Siniša Paunović (1903-), srbski pisatelj
 Stanko Veljko Paunović (1907-1942), srbski novinar, politik in narodni heroj